Аль-Багуз Фавкани (, ) — город в Сирии на реке Евфрат, расположенный в районе Абу-Камаль мухафазы Дайр-эз-Заур. По данным Центрального бюро статистики Сирии, численность населения в 2004 году составляла 10,649 человек.

Гражданская война в Сирии 
В ходе Гражданской войны в Сирии район Багуз (включая близлежащий город Багуз ат-Тахтани) перешел под контроль Исламского государства Ирака и Леванта. Район первоначально управлялся провинцией Евфрат ИГ, но позднее был переведен в провинцию Аль-Барака.

23 января 2019 года Демократические силы Сирии захватили город у ИГ, оставив боевиков ИГ полностью осажденными в городе Аль-Марашида на севере. Однако на следующий день ИГ предприняло серию нападений террористов-смертников, чтобы разрушить осаду, что позволило им вновь захватить части города (в основном западные районы города), а окраины города были выбиты воздушные налеты Международной коалиции. 7 февраля 2019 года СДС захватили Аль-Марашиду и другие близлежащие районы у ИГ, полностью осадив террористов в городе Аль-Багуз Фавкани, который являлся последним городом, находящимся под контролем ИГ в Сирии.

Битва при Багуз Фавкани 
9 февраля 2019 года Демократические силы Сирии при поддержке Международной коалиции предприняли последнюю атаку, чтобы захватить Багуз Фавкани и уничтожить последний участок физической территории, удерживаемой Исламским государством, открыв атаку массивными бомбардировками района Хувайят-Ханафира, с ожесточенными столкновениями, продолжающимися в течение ночи и в утренние часы.

Захват города возобновился 1 марта, когда оставшиеся боевики ИГ и их семьи были осаждены и разбили лагерь в палаточном городке вдоль реки. 19 марта представитель Демократических сил Сирии Мустафа Бали объявил, что СДС контролируют весь Аль-Багуз Фавкани, за исключением нескольких карманов вдоль берегов реки Евфрат, где продолжаются периодические столкновения с сопротивляющимися джихадистами.

В субботу, 23 марта 2019 года, силы СДС, поддерживаемые США, освободили весь Аль-Багуз Фавкани, положив конец территориальному правлению ИГ в Сирии и лишив группировку ее последней «столицы».

Примечания

Ссылки 
 «General Census of Population 2004»

Города мухафазы Дейр-эз-Зор